Het wereldkampioenschap triatlon sprint 2010 werd gehouden op 21 augustus 2010 in Lausanne. Het was de eerste keer dat de International Triathlon Union (ITU) een wereldtitel uitgaf op de sprintafstand. De wedstrijd bij de mannen startte om 09:30 en de wedstrijd bij de vrouwen om 11:30. Voor beide geslachten ging de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. Het evenement kende 50.000 dollar aan prijzengeld.

De Brit Jonathan Brownlee pakte de wereldtitel bij de mannen en de Zweedse Lisa Nordén bij de vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlon in 2010
2010
Triatlon
Sport in Lausanne